Peter Jacobus van Vossen (Zierikzee, 21 de abril de 1968) é um ex-futebolista dos Países Baixos, membro da Seleção Neerlandesa de Futebol de 1992 a 2000.

Carreira

Clubes 
Van Vossen estreou profissionalmente em 1987, defendendo o Vlissingen, das divisões inferiores de seu país. Dois anos depois, foi jogar na vizinha Bélgica, representando Beveren e Anderlecht.

Retornaria ao futebol neerlandês em 1993 para atuar pelo Ajax, onde permaneceu até 1995, quando se mudou para a Turquia, onde jogaria pelo İstanbulspor. Ainda atuaria pelo Rangers, mas sua passagem pelo time escocês não foi das mais satisfatórias.

Van Vossen retornaria novamente aos Países Baixos em 1998, sendo contratado pelo Feyenoord, tendo boa prestação com a agremiação. Ele jogaria também por De Graafschap e Bennekom antes da aposentadoria em 2004, quando jogava pelo Vitesse.

Seleção
Entre 1992 e 2000, Van Vossen seria presença constante na Seleção dos Países Baixos. Com a camisa da Laranja Mecânica, disputou a Copa de 1994 e a Eurocopa de 2000.  

Antes de participar da Copa dos EUA, Van Vossen estava garantido no elenco que disputaria a Eurocopa de 1992, mas uma trombose arruinou suas chances de participar da competição. Também não seria lembrado para jogar na Euro 1996.

Sua presença na Copa de 1998 estava sendo cogitada, mas o treinador Guus Hiddink não convocou o atacante.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do KSK Beveren
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do De Graafschap
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 2000